Маленький Ебнер — американська кінокомедія Альберта Рогелла 1940 року.
 Маленький Ігор Мирославович — (13 травня 1962, м. Тернопіль) — український поет, перекладач, літературознавець.
 Маленький Шпильок — гора в Криму
 Маленький Шпиль — гора в Криму.
 Маленький Ярок — яр у Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.